Заговор против Америки () — американский телевизионный мини-сериал в жанре альтернативной истории по одноимённому роману Филипа Рота. Премьера состоялась 16 марта 2020 года на телеканале HBO.

Сюжет 
Действие сериала происходит в США, в которых на президентских выборах 1940 года победил не Франклин Делано Рузвельт, а Чарльз Линдберг — человек, выступавший против вступления Америки в войну и не скрывавший свои антисемитские взгляды. Главные герои — члены еврейской семьи из Нью-Джерси, наблюдающие за тем, как в стране формируется нацистская диктатура.

В ролях 
 Вайнона Райдер — Эвелин Финкель;
 Зои Казан — Элизабет Левин;
 Джон Туртурро — Лайонел Бенгельсдорф;
 Эжи Робертсон — Филипп.

Производство 
Создание мини-сериала было анонсировано 8 ноября 2018 года. Сценаристами и продюсерами стали Дэвид Саймон и Эд Бёрнс. Съёмки проходили летом 2019 года в Ньюарке (Нью-Джерси) и Нью-Йорке, а также в Вашингтоне. «Заговор против Америки» вышел на экраны весной 2020 года.

Примечания 

Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Телесериалы альтернативной истории
Программы телеканала HBO
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Джерси
Экранизации романов США
Фильмы Томаса Шламме